Rötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rötjärnen (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Rötjärnen (Torrskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (25,5 ha)
Rötärnen, sjö i Askersunds kommun,  (0,4 ha)
Rötjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Lilla Rötjärnen, sjö i Filipstads kommun,  (6,23 ha)
Rötjärnarna, sjö i Torsby kommun, 
Rötjärnet, sjö i Sunne kommun,  (13,6 ha)
Stora Rötjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun och Hällefors kommun,  (24 ha)
Rötjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Rötjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Stora Rötjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Rötjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Rötjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Stora Rötjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Rötjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (5,95 ha)
Rötjärnen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (8,98 ha)
Rötjärnen (Rogsta socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (2 ha)
Rötjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Rötjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (11,3 ha)
Inner-Rötjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Rötjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Rötjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (16,1 ha)
Rötjärnen (Grundsunda socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,67 ha)
Rötjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 705765-155440), sjö i Sollefteå kommun, 
Rötjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 706753-154838), sjö i Sollefteå kommun,  (2 ha)
Rötjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 708194-168841), sjö i Nordmalings kommun,  (1,15 ha)
Rötjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland, 708277-168108), sjö i Nordmalings kommun, 
Rötjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2,1 ha)
Stor-Rötjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (18,1 ha)
Västergissjö-Rötjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Ytter-Rötjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Rötjärnen (Hörnefors socken, Västerbotten, 706989-170196), sjö i Umeå kommun, 
Rötjärnen (Hörnefors socken, Västerbotten, 707961-169621), sjö i Umeå kommun, 
Lill-Rötjärnen, sjö i Åsele kommun,  (5,88 ha)
Rötjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,92 ha)
Rötjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (4,33 ha)
Stor-Rötjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (14,1 ha)

Se även 
Rödtjärn
Röjtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn